2 miejscowości w Polsce:
 Kopanino – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz
 Kopanino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo